Сезон 1953/54 стал для «Манчестер Юнайтед» 52-м сезоном в Футбольной лиге и девятым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» не мог выиграть в восьми стартовых матчах чемпионата, однако в итоге завершил сезон на 4-м месте. Лучшим бомбардиром команды с 23 голами стал Томми Тейлор, перешедший в «Юнайтед» в предыдущем сезоне. Также в этом сезоне в основной состав пробился 20-летний нападающий Деннис Вайоллет, а 17-летний Дункан Эдвардс вытеснил из основы опытного левого хавбека Генри Коберна.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1953/54 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1953/1954
Манчестер Юнайтед